

Codici 
 TRV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Trivandrum (India)
 trv – codice ISO 639-3 della lingua seediq

Economia 
 TRV – simbolo NYSE di The Travelers Companies

Musica 
 Trenner Verzeichnis (scritto “TrV”), l'elenco delle composizioni di Richard Strauss, creato dal musicologo austriaco Franz Trenner